High Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 High Hill (Mississippi)
 High Hill (Missouri)
 High Hill (Ohio)
 High Hill (Oklahoma)
 High Hill (Texas)
 High Hill (Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 High Hill (Cumbria), England